Baclozygum är ett släkte av insekter. Baclozygum ingår i familjen Thaumastocoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Baclozygum